Jel-zaj viszony
Szupernóva-maradvány